Racimillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sedum acre; o
 el nombre común de la planta Sedum album.